Jon Huntsman ist der Name folgender Personen:

* Jon Huntsman senior (1937–2018), US-amerikanischer Industrieller
 Jon Huntsman junior (* 1960), US-amerikanischer Politiker und Diplomat